

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Byers – census-designated place della Contea di Arapahoe, Colorado
 Byers – città della Contea di Pratt, Kansas
 Byers – città della Contea di Clay, Texas

Persone
 Christian Byers – attore australiano
 Eben Byers – golfista e imprenditore statunitense
 George Byers – calciatore scozzese
 Grace Byers – attrice statunitense
 Nina Byers – fisica, docente e ricercatrice statunitense
 Peter Byers – calciatore antiguo-barbudano
 Steve Byers – attore canadese
 Trai Byers – attore statunitense